Brejo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Paulo Afonso, ort, Bahia, 
 Brejo (ort), Maranhão, 
 Brejo (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar